

Двигуни із повітряним охолодженням

Двигуни МеМЗ
Бензинові двигуни